Неме́цкий может означать:
 Немецкий — относящийся к немцам, Германии.
 Немецкий язык () — язык немцев, австрийцев, лихтенштейнцев и большей части швейцарцев.

Топонимы 
 Немецкий — мыс на полуострове Рыбачий в Мурманской области.
 Немецкий (полуостров) (ранее Нурменсаари) — полуостров в Мурманской области России.

См. также 
 Deutsch (этимология слова) — происхождение этнонима.